Берёзовый Лог — деревня в Ужурском районе Красноярского края России. Входит в состав Малоимышского сельсовета.

География 
Деревня расположена в 55 км к востоку от районного центра Ужур.

Население 

 Национальный состав
Большинство населения деревни татары. Проживают также представители азербайджанской диаспоры. Имеется небольшая часть русского населения.

Примечания

Ссылки 
 Берёзовый Лог на карте Wikimapia

Населённые пункты Ужурского района